Aksel Lund Svindal (1982), Noorse alpineskiër
Tommy Svindal Larsen (1973), voormalig Noors voetballer

Plaats 
Stora Svindal, plaats in de gemeente Göteborg in het landschap Västergötland

Noorse achternaam